Милаково (), ранее Либштадт () — город в Польше, входит в Варминьско-Мазурское воеводство, Острудский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 8,76 км². Население — 2609 человек (на 2018 год).

Памятники 
В реестр охраняемых памятников Варминьско-Мазурского воеводства занесены:
 Городская застройка Старого Города
 Костёл св. Елизаветы 1320—50, 1823 гг.
 Костёл Воздвижения Креста 2 половины XIX в.
 Римско-католическое кладбище 2 половины XIX в.
 Лютеранско-аугсбургское кладбище XIX в.
 Иудейское кладбище XIX в.
 руины замка XIV в.
 Городские стены XIV в.
 Дом начала XX в. по ул. Бема,1
 Дома по ул. Катовицкой, 3, 5, 7, 9
 Дом по ул. Костёльной, 4
 Дома по ул. Моранской, 6, 8
 Вилла начала XX в. по ул. Новотки, 5
 Дома по ул. Новотки, 7, 14, 16, 17, 25, 26
 Дома начала XX в. по ул. Окружной, 5, 9
 Дома по ул. Сверчевского, 6, 18
 Мельничный комплекс XVIII в. — 1904 г.
 Водонапорная башня начала XX в.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Варминьско-Мазурского воеводства
Бывшие немецкие города
Бывшие немецкие города (Восточная Пруссия)